Драган Боснић може бити:

 Драган Боснић (1950), уметнички фотограф, новинар, карикатуриста и дизајнер из Београда
 Драган Боснић (1958), политичар и спортски тренер из Љубљане
 Драган Боснић (1960), сликар, илустратор, карикатуриста, стрипар и професор из Београда

Референце